Sperbersbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Sperbersbach (Brettach), rechter Oberlauf der Brettach (zur Jagst) bis Brettheim, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sperbersbach (Dobelbach), rechter Oberlauf des Dobelbachs bis vor Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sperbersbach (Tettau), linker Zufluss der Tettau (zur Haßlach) nach Schauberg, Markt Tettau, Landkreis Kronach, Bayern; Grenzbach zu Thüringen
 Sperbersbach (Wörnitz) – zwei Zuflüsse der Wörnitz im Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts:
 Sperbersbach (Wörnitz, Feuchtwangen), linker Zufluss bei Sperbersbach, Stadt Feuchtwangen
 Sperbersbach (Wörnitz, Weiltingen), linker Zufluss bei Weiltingen durch einen Wörnitz-Altarm

Ort:
 Sperbersbach (Feuchtwangen), Dorf der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern